— японская фамилия. Известные носители:

 Яэгаси, Акира (род. 1983) — японский боксёр-профессионал минимальной и наилегчайшей весовых категорий.
 Яэгаси, Сигэо (1933—2011) — японский футболист, игрок национальной сборной (1956—1968), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968).